Colopus – rodzaj jaszczurki z rodziny gekonowatych (Gekkonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Południowej Afryce, Namibii i Botswanie.

Systematyka

Etymologia 
Colopus:  kolos „krótki”; πους pous, ποδος podos „stopa”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Colopus kochii
 Colopus wahlbergii

Przypisy

Bibliografia 
 

Gekonowate